Ykspisto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ykspisto (ö i Kajana), Kajanaland, 
 Ykspisto (ö i Kehys-Kainuu), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar